Nunca es tarde puede referirse a:
 La obra de teatro Nunca es tarde (1964), del dramaturgo español José López Rubio.
 La serie de televisión Nunca es tarde (1984).
 El programa de televisión chileno Nunca es tarde (2009).